Натуральне число 838
 838 рік до нашої ери
 838 рік нашої ери